Sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych (ang. United States Secretary of the Treasury) – członek Gabinetu Stanów Zjednoczonych stojący na czele Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. W gestii sekretarza skarbu są wszystkie sprawy związane z finansami i podatkami państwa. Pełni on funkcję analogiczną do ministra finansów w innych krajach. Sekretarz skarbu jest piątym w linii sukcesji prezydenckiej Stanów Zjednoczonych.

Przypisy 

Sekretarze skarbu
 
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych